Piraiévs kan avse:
 Nomós Piraiós – en prefektur i Grekland
 Pireus – en hamnstad i Grekland